een klein eiland
 Eilandje (Antwerpen), een wijk in Antwerpen, België
 Het Eilandje, een eiland met bedrijventerrein in Zwijnaarde (Gent), België